Youlou peut désigner :
Youlou, la commune du Burkina Faso ;
 Un prénom ou un nom congolais, porté notamment par :
Fulbert Youlou, 1917-1972, premier président de la République du Congo.
Youlou Mabiala, né en 1947, surnommé « Le Prince » ou « YM », musicien de rumba.